Kenichthys es un género extinto de pez sarcopterigio que vivió durante el Devónico Inferior. Es el miembro más basal conocido de Tetrapodomorpha, el grupo que incluye a los tetrápodos, o vertebrados dotados de cuatro extremidades. Kenichthys tenía una primitiva coana, una abertura en el paladar que conecta la cavidad nasal y la boca, lo cual se volvió una importante adaptación para la vida terrestre en los tetrapodomorfos posteriores. Para que la migración de esta abertura no llegara a bloquear las arterias en el paladar, los vasos sanguíneos tuvieron que cambiar su posición durante esta evolución. El fósil holotipo incluye huesos bien preservados los cuales fueron hallados en China.

Filogenia 
Kenichthys es el tetrapodomorfo más basal. A continuación se encuentra un cladograma ilustrando su posición filogenética de acuerdo a Swartz, 2012:

Referencias 

 

Tetrapodomorpha
Fósiles de Asia
Fauna del Devónico
Sarcopterigios fósiles